Thorsten Rinman kan syfta på:

 Thorsten Rinman den äldre (1877–1943), sjökapten och tidningredaktör
 Thorsten Rinman den yngre (1934–2017), sjökapten, tidningsredaktör och författare, den föregåendes sonson